Brother Bill – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince
Brother Bill – cortometraggio del 1919 diretto da Leon De La Mothe
Brother Bill – cortometraggio del 1945 diretto da William Forest Crouch